Mark Harper est un nom pouvant désigner:

 (né en 1957), joueur de cricket guyanien
 (né en 1961), joueur américain de football américain
Mark Harper (né en 1970), homme politique conservateur britannique

Voir aussi

Harper, Mark